Studio 6 (televisiestudio)
 Studio 6, een merk van Accor, zie Motel 6
 Studio Six, een Schotse psychedelische rockband uit de jaren zestig